

Persone
 Antonio Fresco, propr. Miguel Antonio Matos – disc jockey, produttore discografico e presentatore radiofonico statunitense.
 Ernesto Di Fresco – imprenditore e politico italiano
 Jacque Fresco – progettista e futurologo statunitense, fondatore del Venus Project
 Lucía Fresco – pallavolista argentina
 Masito Fresco – rapper italiano, componente dei Colle der Fomento
 Michael Fresco – regista e produttore televisivo statunitense
 Fresco, o Leo Fresco, propr. Leonardo Beccafichi – discjokey e produttore musicale italiano

Altro
 Fresco – città della Costa d'Avorio
 Fresco – gioco da tavolo di Marco Ruskowski, Marcel Süßelbeck e Wolfgang Panning
 Fresco – gioco di ruolo universale gratuito
 Fresco – un gestore di finestre per sistemi di tipo Unix
 Fresco – strato di intonaco ancora umido sul quale si dipinge l'affresco (cfr. fresco dal Vocabolario Treccani)

Altri progetti